Okręty US Navy o nazwie USS lub USNS "Capella":
 Pierwszy  został zbudowany w 1920 jako "Comerant" przez American International Shipbuilding.
 Drugi USNS "Capella" (T-AKR 293) był transportowcem pojazdów. Zwodowany 1 września 1972.

Capella